Personen:
 Christopher Saxton (±1540–±1610), Engels cartograaf
 Joseph Saxton (1799–1873), Amerikaans uitvinder
 Rufus Saxton (1824–1908), Amerikaans generaal
 Bill Saxton (1946), Amerikaans saxofonist en componist
 Jonas Saxton (1961), Amerikaans-Nederlands golfer
 Robert Saxton (1953), Brits componist
 Reinier Saxton (1988), Nederlands golfer, zoon van Jonas
 Bryan J. Kelly, bekend als Byron Saxton (1981), Amerikaans worstelaar en commentator

Plaatsen:
 Saxton (Engeland), een dorp in North Yorkshire
 Saxton (Kentucky), een plaats in de Verenigde Staten
 Saxton (Pennsylvania), een plaats in de Verenigde Staten

Zie ook:
 Sexton (doorverwijspagina)